Heuermann ist steht für:

 Heuerling, eine andere Bezeichnung für den bäuerlichen Stand/Beruf

Heuermann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Heuermann (* 1954), deutscher Jurist
 Georg Heuermann (1722/1723–1768), deutsch-dänischer Chirurg, Physiologe und Hochschullehrer
 Gerd Heuermann (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Holger Heuermann (* 1964), deutscher Hochfrequenztechniker und Hochschullehrer
 Klaus Heuermann (* 1970), deutscher Jazzgeiger, Jazzbratscher und Jazzgitarrist
 Lore Heuermann (* 1937), österreichisch-deutsche bildende Künstlerin, Grafikerin und Zeichnerin deutscher Herkunft

Siehe auch:
 Hoyermann